Степан Тихоми́ров:
 Тихомиров, Степан Иванович (в монашестве Симон; 1683—1747) — священнослужитель, епископ Суздальский и Юрьевский.
 Тихомиров, Степан Михайлович (1915—1987) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.